Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Jaroszek – polski dyplomata
 Daniel Jaroszek – polski reżyser
 Karolina Jaroszek – polska lekkoatletka
 Paweł Jaroszek – polski panczenista, olimpijczyk
 Stefan Jaroszek – polski polityk

Inne:
 Jaroszek – demon polny